La ligne 410 est une ancienne ligne de tramway du réseau de Tournai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui a fonctionné entre le  et le .

Histoire 

La ligne est mise en service en traction vapeur le  entre le dépôt de Frasnes-lez-Anvaing et la gare d'Ath (nouvelle section, capital 95), la section Bouvignies Jonction - Ath Station-État est commune avec la nouvelle ligne 403 Ath Station-État - Œudegien.

Elle est supprimée le .

Exploitation

Horaires 

Tableaux :
 410 en .

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut • Réseau de Tournai

Liens externes 

 Plan de la ligne et des lignes de la SNCV sur OpenHistoricalMap

Ligne du tramway de Tournai
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut